De Challenge League 2011/12 was de negende editie van de strijd in de tweede klasse van het Zwitserse betaald voetbal. De competitie begon op 22 juli 2011 en eindigde op 23 mei 2012. Middels een competitiehervorming was dit het laatste seizoen dat er zestien clubs speelden in de Challenge League. Vanaf volgend seizoen zou er worden verder gespeeld met tien clubs, waardoor dit seizoen maar liefst zes clubs moesten degraderen naar de nieuw gevormde Promotion League. Uiteindelijk degradeerden vijf ploegen naar de Promotion League, omdat Neuchâtel Xamax uit de Super League failliet ging en naar de amateurklassen werd teruggezet.

Het was dit seizoen tevens de laatste keer dat er barrages werden afgewerkt tussen de nummer twee van de Challenge League en de nummer negen van de Super League. Pas in het seizoen 2018/19 werden er opnieuw barragewedstrijden gespeeld.

Clubs

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

FC Sion handhaaft zich in de Super League.

Statistieken

Scheidsrechters

Zie ook
Axpo Super League 2011/12
Schweizer Cup 2011/12
Zwitsers voetbalelftal in 2011
Zwitsers voetbalelftal in 2012

2012
Competitievoetbal 2011/12